Governo Andreotti può riferirsi a sette governi della Repubblica Italiana guidati da Giulio Andreotti:
Governo Andreotti I – in carica dal 18 febbraio al 26 giugno 1972
Governo Andreotti II – in carica dal 26 giugno 1972 al 7 luglio 1973
Governo Andreotti III – in carica dal 29 luglio 1976 all'11 marzo 1978
Governo Andreotti IV – in carica dall'11 marzo 1978 al 20 marzo 1979
Governo Andreotti V – in carica dal 20 marzo al 4 agosto 1979
Governo Andreotti VI – in carica dal 22 luglio 1989 al 12 aprile 1991
Governo Andreotti VII – in carica dal 12 aprile 1991 al 28 giugno 1992